Дарна — персонаж филиппинских комиксов, созданный .

Дарна также может означать:

 Дарна (Московская область) — село в городском округе Истра Московской области в России.
  — малый город в Непале.
  — филиппинский фильм 1951 года.
  — филиппинский фильм 1975 года.
  — филиппинский фильм 1980 года.
  — филиппинский фильм 1991 года.
  — филиппинский фильм 1994 года.
  — филиппинский сериал 2005 года.
  — филиппинский сериал 2009 года.
  — филиппинский сериал 2022 года.
  — род бабочек из семейства Слизневидки.

См. также 
 Дерна